Алжезу́р:

 Алжезур — посёлок городского типа в Португалии.
 Алжезур — район (фрегезия) в Португалии.
 Алжезур — река в Португалии.